Anabate est le nom que la nomenclature aviaire en langue française donne à 44 espèces d'oiseaux qui constituent 13 genres, tous de la  famille des Furnariidae (ordre des Passeriformes).

Liste des oiseaux appelés « anabate » en français 
Anabate à ailes rousses - Philydor erythropterum - Chestnut-winged Foliage-gleaner
Anabate à ailes sombres - Philydor fuscipenne - Slaty-winged Foliage-gleaner
Anabate à bec crochu - Ancistrops strigilatus - Chestnut-winged Hookbill
Anabate à bec droit - Hylocryptus rectirostris - Henna-capped Foliage-gleaner
Anabate à bec noir - Thripadectes melanorhynchus - Black-billed Treehunter
Anabate à bec retroussé - Simoxenops ucayalae - Peruvian Recurvebill
Anabate à col blanc - Anabazenops fuscus - White-collared Foliage-gleaner
Anabate à cou roux - Syndactyla ruficollis - Rufous-necked Foliage-gleaner
Anabate à couronne rousse - Automolus rufipileatus - Chestnut-crowned Foliage-gleaner
Anabate à croupion roux - Philydor erythrocercum - Rufous-rumped Foliage-gleaner
Anabate à gorge blanche - Automolus roraimae - Tepui Foliage-gleaner
Anabate à gorge fauve - Automolus ochrolaemus - Buff-throated Foliage-gleaner
Anabate à gouttelettes - Syndactyla guttulata - Guttulated Foliage-gleaner
Anabate à grands sourcils - Anabazenops dorsalis - Bamboo Foliage-gleaner
Anabate à lunettes - Anabacerthia variegaticeps - Scaly-throated Foliage-gleaner
Anabate à sourcils blancs - Cichlocolaptes leucophrus - Pale-browed Treehunter
Anabate cryptique - Cichlocolaptes mazarbarnetti - Cryptic Treehunter
Anabate à sourcils fauves - Syndactyla rufosuperciliata - Buff-browed Foliage-gleaner
Anabate à tête noire - Philydor atricapillus - Black-capped Foliage-gleaner
Anabate à tête orange - Hylocryptus erythrocephalus - Henna-hooded Foliage-gleaner
Anabate à tête striée - Thripadectes virgaticeps - Streak-capped Treehunter
Anabate aux yeux blancs - Automolus leucophthalmus - White-eyed Foliage-gleaner
Anabate bridé - Anabacerthia amaurotis - White-browed Foliage-gleaner
Anabate brunâtre - Automolus melanopezus - Brown-rumped Foliage-gleaner
Anabate chamois - Pseudocolaptes lawrencii - Buffy Tuftedcheek
Anabate d'Alagoas - Philydor novaesi - Alagoas Foliage-gleaner
Anabate de Boissonneau - Pseudocolaptes boissonneautii - Streaked Tuftedcheek
Anabate de Bolivie - Simoxenops striatus - Bolivian Recurvebill
Anabate de Lichtenstein - Philydor lichtensteini - Ochre-breasted Foliage-gleaner
Anabate des palmiers - Berlepschia rikeri - Point-tailed Palmcreeper
Anabate des ravins - Thripadectes rufobrunneus - Streak-breasted Treehunter
Anabate du Para - Automolus paraensis - Para Foliage-gleaner
Anabate flamboyant - Philydor pyrrhodes - Cinnamon-rumped Foliage-gleaner
Anabate flammé - Thripadectes flammulatus - Flammulated Treehunter
Anabate forestier - Hyloctistes subulatus - Eastern Woodhaunter
Anabate inca - Thripadectes scrutator - Peruvian Treehunter
Anabate mantelé - Philydor dimidiatum - Planalto Foliage-gleaner
Anabate montagnard - Anabacerthia striaticollis - Montane Foliage-gleaner
Anabate olivâtre - Automolus infuscatus - Olive-backed Foliage-gleaner
Anabate rougequeue - Philydor ruficaudatum - Rufous-tailed Foliage-gleaner
Anabate roux - Philydor rufum - Buff-fronted Foliage-gleaner
Anabate rubigineux - Automolus rubiginosus - Ruddy Foliage-gleaner
Anabate strié - Thripadectes holostictus - Striped Treehunter
Anabate uniforme - Thripadectes ignobilis - Uniform Treehunter
Anabate vergeté - Syndactyla subalaris - Lineated Foliage-gleaner

Nom d'oiseau ambigu